C21H22O9 – formula molecolare dell'aloina
C21H22O9 – formula molecolare della liquiritina

Formule molecolari